«Gimme Some Truth» puede referirse a:

Música 
 Gimme Some Truth (1971), canción de John Lennon.
 Gimme Some Truth (2010), álbum (caja recopilatoria) de John Lennon.

Televisión 
 Gimme Some Truth (2009), episodio (T01E05) de FlashForward.